est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide chloroacétique, numéro CAS 
 chloroformiate de méthyle, numéro CAS